Montefortino bezeichnet

 Montefortino (Marken), eine italienische Gemeinde in den Marken (Provinz Fermo)
 Montefortino d’Arcevia, Siedlung bei Arcevia in den Marken (Provinz Ancona), 
 dort die Nekropole von Montefortino
 nach einem Fund aus diesem Gräberfeld benannt ein römischer Helmtyp: Montefortino (Helm)
 Montefortino, der alte Namen von Artena in der Metropolitanstadt Rom